Die Liste der Vereine im UV dient der Übersicht über die aktiven und suspendierten Vereine des Unitas-Verbandes. Alle Vereine sind, wie der Gesamtverband, farbenführend, und führen eine Variation der Verbandsfarben blau-weiß-gold. Sämtliche männlichen Mitgliedsvereine führen die Bezeichnung Wissenschaftlicher Katholischer Studentenverein (W.K.St.V.) bzw. die weiblichen Mitgliedsvereine Wissenschaftlicher Katholischer Studenteninnenverein vor ihren – sofern vorhandenen – Eigennamen. Wiederbegründungen vormaliger Vereine bzw. Fusionen aus bestehenden sind in den Bemerkungen ausgeführt.

Aktive Vereine

Suspendierte Vereine

Weblinks 
Homepage des Unitas-Verbandes

UV
Unitas-Verband